The Cure, Britse band
The Cure, muziekalbum van deze band
The Cure (film), korte rolprent (1917) van en met Charlie Chaplin
The Cure (Guy Manning), conceptalbum (2000) van rockgroep Manning  
The Cure (lied), nummer (2017) van Lady Gaga